Die Hallensaison 2017/18 begann am 26. November 2017. Die Doppelendrunde der Damen und Herren findet am 3. und 4. Februar 2018 in der SCHARRena in Stuttgart statt.

Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
In den jährlich wechselnden Viertelfinal-Paarungen treten 2018 Nord gegen Süd und Ost gegen West an. Die Endrunde der letzten Vier findet zusammen mit den Herren in Stuttgart statt.

Aufstieg 
Die Meister der Regionalligen Nord, Ost, Süd und West steigen in die Bundesliga auf. Falls es sich dabei um eine zweite Mannschaft handelt, geht das Aufstiegsrecht an die nächstplatzierte Mannschaft über.

Aufsteiger für die Saison 2018/19 waren: Im Norden der Bremer HC, im Süden der Feudenheimer HC, im Westen der Bonner THV und im Osten der TC Blau Weiß.

Weblinks 
 Offizielle Website des Deutschen Hockey-Bundes
 Offizielle Webseite der Endrunde

Einzelnachweise 

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2017
Hockey 2018